Le Matamore est le Capitan de la commedia dell'arte.
 Matamore est une section de la ville algérienne de Mostaganem.
 Une matamore est un silo à céréales, enterré, typique de l'agriculture traditionnelle berbère.
 Un matamore est un personnage hâbleur, plus vantard que courageux.
 Un matamore  est un  cachot, un   souterrain où les Maures enfermaient leurs esclaves.